Бертен де Во, Луи Франсуа (Louis François Bertin de Vaux; 1771—1842) — французский журналист и политик.
 Бертен де Во, Огюст, (Auguste Bertin de Vaux; 1799—1879) — французский политик.